Ханс Кребс може да се отнася за:

 Ханс Кребс – немски генерал от пехотата, участвал във Втората световна война
 Ханс Адолф Кребс – британски биохимик от немски произход, нобелов лауреат